Голландська футбольна Ередивізі 2005—2006  — 50-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став ПСВ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Чемпіонів

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/23 квітня 2006

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/3 травня 2006

|}

Плей-оф за потрапляння до Кубка УЄФА

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/26 квітня 2006

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня/3 травня 2006

|}

Плей-оф за потрапляння до Кубка Інтертото

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/23 квітня 2006

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/3 травня 2006

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/14 травня 2006

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2006-07

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/14 квітня 2006

|}

Другий раунд
Якщо за підсумками перших двох матчів команди обмінялись перемогами або зіграли двічі внічию, то проводився третій матч.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/24 квітня 2006

|}
Третій матч (перегравання)

| colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|28 квітня 2006

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 травня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/9 травня 2006

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2005 у футболі
2006 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2005 у нідерландському спорті
2006 у нідерландському спорті